Heart's Desire – cortometraggio del 1915 diretto da Francis J. Grandon
Heart's Desire – film del 1917 diretto da Francis J. Grandon
Heart's Desire – film del 1935 diretto da Paul L. Stein